Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia est l'institut national brésilien de recherche amazonienne.

Liens externes
 
 INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Environnement au Brésil
Manaus